Cédric Di Dio Balsamo (né le  à Briançon dans le département des Hautes-Alpes en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Né à Briançon, Di Dio Balsamo y commence le hockey avant de partir à l'âge de 16 ans effectuer une saison chez le rival des Rapaces de Gap. L'année suivante, il revient dans son club formateur et s'impose dans l'effectif sénior du club. Avec les Diables rouges il remporte une Coupe de la Ligue, une Coupe de France et un titre de champion. Il connait ses premières sélections en équipe de France sénior en 2014.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2011-2012 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 24 || 1 || 1 || 2 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 23 || 1 || 2 || 3 || 6 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 24 || 5 || 1 || 6 || 4 || 15 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26 || 4 || 5 || 9 || 0 || 8 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 25 || 2 || 4 || 6 || 2 || 10  || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 8 || 12 || 20 || 10 || 16 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 6 || 13 || 19 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 36 || 8 || 3 || 11 || 29 || 4  || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2019-2020 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 35 || 6 || 12 || 18 || 22 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || 7 || 6 || 13 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 42 || 4 || 12 || 16 || 6 || 13 || 2 || 2 || 4 || 2

|-
| 2011-2012 || Diables rouges de Briançon || CdL || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Diables rouges de Briançon || CdL || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2012-2013 || Team France U20 || CdL || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || CdL || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Team France U20 || CdL || 6 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CHL || 6 || 1 || 0 || 1|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdL || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdL || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || CHL || 4 || 2 || 0 || 2|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || CHL || 6 || 0 || 0 || 0|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Lions de Lyon || CC || 3 || 0 || 0 || 0|| 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|2012|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||1||1||2||-1|| align="left"| 
|-
|2013|| align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||1||0||1||0||-3|| align="left"| 
|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||2||2||4||0||+4|| align="left"|  D1B
|-
|2019|| align="left"|Championnat du monde ||3||0||0||0||0||-1|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Briançon
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers